Truck steht für:
 Lastkraftwagen
 eine Grappling-Technik, siehe Truck (Kampfsport)
 Trucksystem

Fahrzeugmodelle:
 Datsun Truck, Automodell der Marke Datsun
 Jeep Truck, Automodell der Marke Jeep

Truck ist der Spitzname folgender Personen:
 Truck Branss (1926–2005), deutscher Rundfunk- und Fernsehregisseur
 Truck Parham (1911–2002), US-amerikanischer Bassist des Swing und des Dixieland-Jazz

Truck ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Truck († 1868), österreichischer Politiker, Oberrichter von Klagenfurt

Le Truck steht für:
 Le Truck, öffentlicher Busservice in Polynesien

Siehe auch:

 Trucks
 Truc 
 Truk 
 Track